Ганнівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Ганнівська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Ганнівська волость — Лебединського повіту Харківської губернії;
 Ганнівська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.